Ла Реата има више значења:

 Ла Реата (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Реата (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Реата (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Реата (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Реата (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реата (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реата (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реата (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику